Философская сказка —  литературное произведение в жанре сказки, в котором наиболее ярко проявлены онтологические вопросы, притчевое начало, метафоричность высказывания и рефлексия.

Особенности 
Само выражение «философская сказка» в современном значении зародилось в авторских жанровых определениях, аннотациях к произведениям, критических статьях и заметках, посвященных в основном творчеству таких авторов, как Сергей Григорьевич Козлов и Т. Теллеген. В настоящее время данное словосочетание перешло в разряд терминов. А сам термин «философская сказка» восходит к назидательным повестям и рассказам Вольтера.

Одной из главных особенностей жанра является обращение к внутреннему миру человека (в данном случае — персонажа), к его бытию и — нередко — к абсурдности этого бытия.

Зачастую в современной философской сказке сочетаются фольклорные традиции, авторские стилистические особенности, отсылки к мировым религиям.

К неявным особенностям можно отнести 
 отсутствие четких правил и традиций жанра (Линдгрен, Астрид «Карлсон»)
 парадоксальный финал (Козлов, Сергей Григорьевич «Ёжик в тумане»)
 ориентация на разновозрастную читательскую аудиторию (Сент-Экзюпери, Антуан де «Маленький принц»)
 мифологизация сюжета (Строкина, Анастасия Игоревна «Кит плывет на север», «Совиный волк»)
 использование логико-лингвистической игры (Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес»)

Литературоведческих работ, посвященных данному жанру, в настоящее время представлено крайне мало. Тем не менее, современные исследователи жанра отмечают:Соединение научно-познавательного, дидактического, лирического, философского и воспитательно-приключенческого элементов не препятствует доминанте волшебного начала.

Представители жанра 
Самыми яркими представителями жанра «философская сказка» являются:

 Сент-Экзюпери, Антуан де
 Уайльд, Оскар
 Теллеген, Тоон
 Янссон, Туве
 Льюис Кэрролл
 Метерлинк, Морис
 Линдгрен, Астрид
 Ибсен, Генрик
 Гайдар, Аркадий Петрович
 Козлов, Сергей Григорьевич (писатель)
 Строкина, Анастасия Игоревна
 Искандер, Фазиль Абдулович
 Чандар, Кришан

Примечания

Литература 
 Литературная сказка // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. Николюкина, Александра Николаевича. — Институт научной информации по общественным наукам РАН: Интелвак, 2001. — Ст. 459—1596 — ISBN 5-93264-026-X
 Никифоров А. И. Сказка // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т.10. — М.: Худ. лит., 1937 — Ст. 768—783
 Тихомирова А. В. Жанровые особенности философской сказки в русской литературе второй половины XX — начала XXI века: дис.… канд. филос. наук. — Ярославль, 2011
 Анищенко О. А., Омарова Н. Г. Философская сказка: история жанра // Вестник Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова. Серия филологическая. 2015, № 4. — С. 151–155.

Сказка
Литература
Детская литература
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__